Hermersbach, Hermersbächel und Hermersbächle sind Gewässernamen:

 Hermersbach (Dernbach), rechter Zufluss des Dernsbachs in Ramberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Hermersbach (Wallhalb), rechter Zufluss der Wallhalb in Wallhalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

 Hermersbächel, rechter Zufluss des Schwarzbachs nahe Röderhof, Ortsgemeinde Leimen (Pfalz), Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Hermersbächle, linker Zufluss der Nordrach bei Lindach, Gemeinde Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Harmersbach
 Hermesbach